renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Allemagne

Australie

Belgique

Canada

France 
 18e bataillon de chars de combat
 18e bataillon de chasseurs (Révolution française)
 18e bataillon de chasseurs à pied
 18e bataillon d'infanterie (France)
 18e bataillon d'infanterie de marine
 18e bataillon d'infanterie parachutiste
 18e bataillon parachutiste de choc
 18e bataillon de tirailleurs algériens
 18e bataillon de tirailleurs sénégalais
 18e bataillon de transmissions
 18e bataillon vietnamien

Malaisie

Nouvelle-Zélande

Ukraine

Union soviétique